Salomon (česky Šalomoun) je jméno hebrejského původu:

příjmení
 Antoine Samuel Adam-Salomon (1818–1881) – francouzský sochař a fotograf
 Anton Salomon (1717–1793) – rakouský průmyslník a mecenáš
 Erich Salomon (1886–1944) – německý zpravodajský fotograf
 Ernst von Salomon (1902–1972) – německý spisovatel a atentátník
 Charlotte Salomon (1917–1943) – německo-židovská umělkyně
 Rick Salomon (* 1968) – americký podnikatel, filmový producent a pokerový hráč
 Salomon de Bray (1597–1664) – holandský barokní architekt a malíř
 Tomáš Salomon (* 1966) – český bankéř a podnikatel
 Wenzel Salomon (1874–1953) – sudetoněmecký malíř
 Wilhelm Salomon-Calvi (1868–1941) – německý geolog
Salomonové z Friedbergu, šlechtický rod

jiný význam
 Salomon (firma) – francouzská firma vyrábějící sportovní vybavení
 Salomon (superpočítač) – český superpočítač (Ostrava)

Související články 
 Šalomoun

Židovská příjmení